Fräknar, fräkne eller fräken kan syfta på:

 Fräknar – små melaninfläckar på huden
 Fräknar (växter) – ett växtsläkte

 Fräkenträsket – en sjö i Västerbotten
 Fröken Fräken – en sång skriven av Thore Skogman

Se även
 Fräkentjärn – flera sjöar i Sverige